Comuna 6 puede referirse a las siguientes divisiones administrativas:

 Comuna 6 de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
 Comuna 6 de Bucaramanga, Colombia.
 Comuna 6 de Cali, Colombia.
 Comuna 6 de Duitama, Colombia.
 Comuna 6 de Tunja, Colombia.
 Comuna 6 de Soacha, Colombia.
 Comuna 6 de Neiva, Colombia.
 Comuna 6 de Medellín, Colombia.